La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1991-1992 est la  de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Participants

Tours de qualification

Premier tour

Deuxième tour

Tour principal

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B

|valign="top" |

|}
|}

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international en Allemagne
Sport en Allemagne en 1992
Volley-ball en 1991
Volley-ball en 1992
Volley-ball M2